French Open 2020 – gra podwójna kobiet – zawody deblowe kobiet, rozgrywane w ramach ostatniego, trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce w dniach 30 września–11 października na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy francuskiego Paryża.

Zawodniczki rozstawione

Rezygnacje z gry 
  Aleksandra Krunić i  Lidzija Marozawa
  Kiki Bertens i  Swietłana Kuzniecowa
  Darja Kasatkina i  Anett Kontaveit
  Sorana Cîrstea i  Sara Sorribes Tormo

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

French Open 2020
French Open – gra podwójna kobiet